Велде — нидерландская фамилия:

 Вельде, Брам ван (1895—1981) — нидерландский художник.
 Велде, Хенри Клеменс ван де (1863—1957) — бельгийский художник и архитектор, основатель бельгийского модерна.
 Ванде Вельде, Кристиан (род. 1976) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.

Вымышленные персонажи 
 Ахимас Вельде — герой романа Бориса Акунина «Смерть Ахиллеса».

См. также 
 Ван де Велде